A 31 127-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megyében.

Nyomvonala
A 3113-as útból ágazik ki, annak 4,250-es kilométerszelvénye közelében, Gomba település külterületén, északnyugat felé. Nem sokkal a kezdeti szakasza után elhalad egy nagy kiterjedésű állattartó telep mellett, majd a második kilométere előtt eléri a Gombához tartozó Felsőfarkasd első házait. Végighalad a településrészen, majd annak nyugati szélén, egy buszfordulóban ér véget.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 2,585 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek

31127